

Astronomie 
 Vela, le nom latin de la constellation des Voiles
 Pulsar de Vela, une pulsar jeune situé dans la constellation des Voiles
 Vela (XYZ), le rémanent de supernova abritant le pulsar de Vela
 Vela Junior, un autre rémanent de supernova, situé dans une direction comprise dans Vela (XYZ)

Patronyme 

 Blasco Núñez Vela (1490-1546), le premier vice-roi espagnol du Pérou ;
 Carlos Vela, un footballeur mexicain ;
 Errol Véla (1975-), un botaniste et naturaliste français ;
 Filemon Vela (1963-), un homme politique américain ;
 Gaspar de Quiroga y Vela (1512-1594), un cardinal espagnol ;
 Gonzalo Sagi-Vela (1950-), un ancien joueur espagnol de basket-ball ;
 Josh Vela (1993-), un footballeur anglais ;
 Juan Benigno Vela (1843-1920), un homme politique équatorien ;
 Rodolfo Neri Vela (1952-), le premier spationaute mexicain ;
 Simón Vela (1384-1438-), un pèlerin français qui trouva une image de la Vierge Marie au sommet de la Peña de Francia ;
 Vincenzo Vela (1820-1891), un sculpteur suisse-italien.

Toponyme 

 Vela, un village de Bosnie-Herzégovine ;
 Vela, un village du Cameroun ;
 Castil de Vela, une commune espagnole ;
 château de la Vela, un château situé dans les faubourgs de la ville de Maqueda ;
 Cap de la Vela, un promontoire rocheux sur la côte atlantique de la Colombie ;
 Vela Luka, un village et une municipalité de Croatie ;
 Vela Učka, une localité de Croatie ;
 Vela Traba, une localité de Croatie ;
 Vela, une ville située en Roumanie ;
  ;
 .

Autres 
 CMA CGM Vela, un porte-conteneurs livré en 2008
 Classe Vela, une classe de sous-marins de la marine indienne
 , le nom de deux sous-marins de la marine indienne
 Vela International Marine, une filiale de Saudi Aramco spécialisée dans le transport maritime
 Vela, une famille de 12 satellites de reconnaissance américains
 Incident Vela, la possible détection d'un essai nucléaire par un satellite américain Vela